La Cuesta puede hacer referencia a;

La Cuesta es una localidad de la provincia de León, en la Comarca de La Cabrera, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. 
La Cuesta es una localidad del municipio de Turégano (Segovia), Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
La Cuesta es una localidad de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
La Cuesta  un barrio de San Cristóbal de La Laguna,  en Tenerife, Canarias (España).
La Cuesta  barrio de Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife.
La Cuesta  zona del norte de la isla de La Palma.
La Cuesta  barrio de Breña Alta, en la isla de La Palma.
La Cuesta  parroquia de Santo Tomás de Feleches, en el concejo de Siero, en la Comunidad Autónoma de Asturias.